Дуб Ке́ллога () — вид дуба, распространенный на западе Северной Америки, родственный дубу бархатистому (Quercus velutina). Вид назван в честь американского ботаника Альберта Келлога.

Описание 
Лиственное дерево до 25 м высотой. Кора от темно-коричневого до черного цвета, гребни широкие, нерегулярные. Веточки от коричневого до красно-коричневого цвета (1,5-) 2-3,5 мм диаметром. Терминальные почки каштановые, яйцевидные, 4-10 мм. Черешки 10-60 мм длиной, от голых до густоопушённых. Листья в очертании от яйцевидных или широкоэллиптических до обратнояйцевидных, 60-200×40-140 мм, с острыми лопастями.

Желуди созревают за два года; плюска блюдцевидная или чашевидная, 13-27 мм высотой × 20-28 мм шириной, покрывая 1/2-2/3 жёлудя. Сам плод 21-34 × 14-22 мм. Цветет в конце весны.

Распространение 
Растет на склонах и в долинах на высотах 300—2400 м в Калифорнии и в южной части штата Орегон. Встречается в смешанных, а также дубовых и хвойных лесах. Дерево может расти на многих типах почв, но не переносит переувлажнения.

Использование 
Коренные американцы отдавали предпочтение желудям этого вида среди других видов для приготовления блюд из желудей. Этот желудь был основным продуктом питания для многих индейских групп. Так, индейцы кауилла из 4 использовавшихся дубов предпочитали жёлуди дуба Келлога. Причиной тому были отличный аромат и наиболее желатиноподобная консистенция, получаемая во время готовки, что было одним из требований для хорошей жёлудевой каши. Коренные американцы признали важность огня для этого дуба, и нарочно зажигали огни в дубовых редколесьях с целью содействия здоровью дубов и обеспечение их источником пищи. Древесина используется для изготовления мебели, поддонов и как строительная древесина. Дуб используется как декоративное дерево.

Галерея

Примечания 

Флора Северной Америки